Ла Вирхен де Гвадалупе има више значења:

 Ла Вирхен де Гвадалупе (Сан Маркос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Вирхен де Гвадалупе (Октун), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику